Bābā ‘Abdollāh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kelīshād va Sūdarjān, ort, Esfahan, 
 Darreh-ye Abā ‘Abdollāh (dal, lat 30,44, long 51,42), Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar